Gneu Pompeu (cònsol 31 aC), magistrat romà 
 Gneu Pompeu (fill) (79 - 45 aC), militar romà, fill gran de Pompeu Magne.
 Gneu Pompeu Estrabó (segles II i I aC), militar i polític romà, pare de Pompeu Magne.
 Gneu Pompeu Magne (106 - 48 aC), militar i polític romà, aliat i més tard enemic de Juli Cèsar 
 Gneu Pompeu Magne (gendre de Claudi), d'ascendència incerta, probablement fill de Marc Licini Cras (cònsol l'any 29) 
 Gneu Pompeu Teòfanes, historiador i polític romà amic de Gneu Pompeu Magne nadiu de Mitilene a Lesbos 
 Gneu Troge Pompeu, historiador romà